Schizophragma kan syfta på:

 Schizophragma (djur) – ett släkte av steklar
 Schizophragma (växter) – ett släkte av växter